«Холланд» () — тип бронепалубных крейсеров ВМС Нидерландов. Предназначались для замены фрегатов типа «Ачех» в роли быстроходных военных кораблей дальнего радиуса действия.

В 1896—1899 годах было построено шесть кораблей этого типа, получивших названия в честь провинций Нидерландов. Крейсера типа «Холланд» оставались на вооружении вплоть до 1920-х годов, когда они были сняты с вооружения и большей частью пущены на слом. Два из них, в качестве вспомогательных судов, использовались вплоть до начала Второй мировой войны, в ходе которой один корабль был потоплен, а другой — захвачен Германией и после переоборудования использовался в качестве плавучей батареи ПВО вплоть до 1944 года.

Представители

Примечания

Литература 
 

Бронепалубные крейсера типа «Холланд»